Список стран, производящих пшеницу — ранжированный по годам и количеству (метрические тонны) список государств, производящих (выращивающих) пшеницу. В список также включены площадь посевов и урожайность пшеницы. В основе списка данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединённых Наций ().

Периодом производства зерновых для текущего года считается период от 1 июля этого года до 30 июня следующего года.

Урожайность 50 ц/га (центнеров с гектара) эквивалентна 5,0 т/га или 500 т/км2.

Список

Производство пшеницы по годам

Примечания 

Пшеница
Растениеводство по странам
Пшеница